Die 13. Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 17. bis 20. März 1994 im slowenischen Planica ausgetragen. Dies war bereits die vierte Skiflug-Weltmeisterschaft in Planica.

Ergebnis

Quellen 
 Skiflug-Weltmeisterschaften: 17.–20. März 1994 in Planica (SLO), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 388 ISBN 3-89784-099-5

Weblinks 
 Planica (SLO) FIS Ski-Flying Championships Men's K180 March 20, 1994, FIS Offizielle Resultaten
 Planica SLO 1994.03.20 MSL FIS Ski Flying World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 23. Juni 2020

Zeichenerklärung 
 #: Exact Weite unbekannt. Weiten über 191 m gewertet als 191 m.

1994
Sportveranstaltung 1994
Sportveranstaltung in Kranjska Gora
Letalnica bratov Gorišek